Healer – film del 1994 diretto da John G. Thomas
 Healer – drama coreano del 2014